Tanio steht für
 Tanio (Schiff), Öltanker, der 1980 vor der Bretagne in zwei Teile zerbrach

Tanio ist der Familienname folgender Personen:
 Kōya Tanio (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Takahiro Tanio (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Venancio Tanio, philippinischer Poolbillardspieler